

Aeronautica 
 Boeing X-51 WaveRider – missile ipersonico sperimentale statunitense

Altro 
 X51 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1924